Sur le plan international, les Pays-Bas forment l’une des nations sportives qui réussissent le mieux en karaté, que ce soit aux championnats d’Europe ou aux championnats du monde.

Résultats internationaux

Notes et références